Stowarzyszenie Harcerskie – organizacja harcerska powstała w 1996
 Sh – dwuznak używany w pisowni wielu języków
 sh – powłoka dla systemów Unix
 sinus hiperboliczny – funkcja w matematyce
 
 SH – kanton Szafuza w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)